Vézina ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Vézina (* 1948), deutsche Juristin, Richterin am deutschen Bundesgerichtshof
 Charles Vézina (1685–1755), kanadischer Holzschnitzer und Bildhauer 
 François Vézina (1818–1882), kanadischer Bankier 
 Georges Vézina (1887–1926), kanadischer Eishockeyspieler
 Joseph Vézina (1849–1924), kanadischer Dirigent, Komponist, Organist, Kapellmeister, Arrangeur und Hochschullehrer
 Monique Vézina (* 1935), kanadische Politikerin